Караванський — українське прізвище.

 Караванський Святослав Йосипович — український мовознавець, поет, журналіст, автор самвидаву.
 Караванський Олег Едуардович — український підприємець, політик і футбольний функціонер.
 Караванська Оксана — український дизайнер

Українські прізвища